Die Amtshauptmannschaft Borna war ein Verwaltungsbezirk im Königreich Sachsen und im späteren Freistaat Sachsen. Ihr Gebiet gehört heute zum Landkreis Leipzig in Sachsen. Von 1939 bis 1952 hieß der Verwaltungsbezirk Landkreis Borna.

Geschichte 
Mit Wirkung vom 15. Oktober 1874 wurden im Königreich Sachsen im Rahmen einer umfassenden Verwaltungsreform neue Kreishauptmannschaften und Amtshauptmannschaften eingerichtet. Aus den Gerichtsamtsbezirken Borna, Frohburg, Pegau und Geithain wurde die neue Amtshauptmannschaft Borna gebildet. Die sächsischen Amtshauptmannschaften waren hinsichtlich ihrer Funktion und Größe vergleichbar mit einem Landkreis.

1939 wurde die Amtshauptmannschaft Borna in Landkreis Borna umbenannt. Der Landkreis bestand bis zur Gebietsreform von 1952 in der DDR fort und wurde dann auf die neuen Kreise Borna und Geithain aufgeteilt, die dem Bezirk Leipzig zugeordnet wurden.

Amtshauptleute und Landräte 
 1874–1884 Karl Anton Heinrich Clemens Benedict Spann
 1884–1895 Maximilian Forker-Schubauer
 1895–1900 Friedrich August Fraustadt
 1901–1909 Hans Gustav Maximilian von Hübel
 1909–1914 Bernhard Einert
 1914–1918 Carlo Johann Baptist Alfred Sala
 1918–1924 Johann Georg Bareuther-Nitze
 1925–1933 Theodor Mittasch
 1933–1938 Johannes Kunz
 1938–1943 Hermann Gerischer
 1943–1945 Beier (i. V.)

Einwohnerentwicklung

Gemeinden 
Gemeinden der Amtshauptmannschaft Borna mit mehr als 2.000 Einwohnern (Stand 1939):

Literatur 
 Thomas Klein: Grundriß zur deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945. Reihe B: Mitteldeutschland. Band. 14: Sachsen. Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn 1982, ISBN 3-87969-129-0, S. 355–358.

Weblinks 
 Gemeindeverzeichnis 1900/1910

Einzelnachweise 

Borna
Ehemalige Verwaltungseinheit (Landkreis Leipzig)
Borna
Gegründet 1874